Een zoutmoeras is een milieu in het hogere getijdenzone tussen het land en het zeewater of brak water. Zoutmoerassen worden gedomineerd door een dichte vegetatie van halofyten (zout-tolerante planten) zoals kruiden, grassen en lage struiken. Dat zijn in oorsprong landplanten en zij zijn essentieel voor de stabiliteit van het zoutmoeras omdat ze sedimenten vasthouden. Zoutmoerassen spelen een grote rol in het aquatische voedselweb en in de nutriëntenafvoer naar de territoriale wateren. Daarnaast onderhouden zoutmoerassen verschillende landdieren en migrerende vogels en zorgen ze voor kustbescherming.

Zie ook 
 Moeras
 Slik (landvorm)
 Kwelder

Moeras
Fysische geografie
Kust
Landvorm